Kosuke Yamamoto (Hamamatsu, 29 de outubro de 1989) é um futebolista profissional japonês que atua como meia. Atualmente defende o Albirex Niigata, emprestado pelo Júbilo Iwata.

Ligações externas 
Perfil em Ogol
Perfil em Soccerway

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Júbilo Iwata
Futebolistas do Albirex Niigata